Le liman de Vityazevskiy, en russe , , est un liman de Russie situé en bordure de la mer Noire dont il est séparé par un cordon littoral. Il se trouve dans la péninsule de Taman, entouré d'autres limans, Akhtanizovskiy, Kiziltashskiy, Kurchanskiy, Starotitarovskiy, Tsokur, ainsi que la baie de Taman. Les villes de Blagoveshchenskaya, Suvorov-Cherkesskii, Vinogradnyi et Vityazevo se trouvent sur son rivage.

Vityazevskiy
Vityazevskiy
Kraï de Krasnodar